Osterburg (Altmark), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Osterburg (Groothusen), een burcht uit de hoge middeleeuwen in Oost-Friesland in de plaats Groothusen in de gemeente Krummhörn